Волоса́тово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России.

Входит в состав Перцевского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Перцевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 19 км, до центра муниципального образования Слободы — 29 км. Ближайшие населённые пункты — Дядинское, Большие Дворища, Гавраково.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

История угасшей деревни достаточно интересная. В ХХ веке Волосатово насчитывало более сотни домов. В деревне было развито сельское хозяйство: конюшня, скотный двор, сушилка. Так же здесь ранее была школа, деревенский клуб и кузница.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района